Josef Oberhauser – (1915-1979) criminale di guerra
Josef Oberhauser – bobbista austriaco